Сосновий ліс — ліс, у деревостані якого переважає сосна

Природоохоронні території 
 Сосновий ліс — лісовий заказник в Одеській області
 Сосновий ліс — заповідне урочище у Львівській області
 Сосновий ліс — заповідне урочище у Рівненській області
 Сосновий ліс — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у Черкаській області